In het Heilige Roomse Rijk werd tientallen malen een Rijksdag in Spiers gehouden. De bekendste zijn:

 Rijksdag van Spiers (1146)
 Rijksdag van Spiers (1526)
 Rijksdag van Spiers (1529), de dag waarop de luthersgezinden hevig protesteerden tegen Luthers veroordeling
 Rijksdag van Spiers (1542)
 Rijksdag van Spiers (1544)
 Rijksdag van Spiers (1570)

Geschiedenis van Spiers